Andrzej Biernat peut désigner :

 Andrzej Biernat (1928-2007), athlète polonais ;
 Andrzej Biernat (1949-), historien polonais ;
 Andrzej Biernat (1960-), homme politique polonais.